Daxin kan syfta på följande:

Kina 

 Daxin, härad i Guangxi, 
 Daxin (köping i Kina, Anhui),  
 Daxin (köping i Kina, Henan),  
 Daxin (socken i Kina, Hunan),  
 Daxin (köping i Kina, Ningxia),  
 Daxin (köping i Kina, Shandong),  
 Daxin, Hubei, ort, 
 Daxin, Jiangsu, ort,